Guzianka ist ein polnischer Orts- und Gewässername:
 Guzianka (Ruciane-Nida), Stadtteil von Ruciane-Nida, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Guszianka, 1938 bis 1945 Guschienen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Jezioro Guzianka Mała, See in der Masurischen Seenplatte, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Kleiner Guszianka-See, 1938 bis 1945 Kleiner Guschiener See, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Jezioro Guzianka Wielka, See in der Masurischen Seenplatte, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Großer Guszianka-See, 1938 bis 1945 Großer Guschiener See, Kreis Sensburg, Ostpreußen